Avinyonet de Puigventós – provincia di Girona
 Avinyonet del Penedès – provincia di Barcellona